Edolisoma obiense, "obigråfågel", är en fågelart i familjen gråfåglar inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som en underart av cikadagråfågel (Edolisoma tenuirostre), men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig. 

Taxonet förekommer i centrala Moluckerna utgör en grupp av två underarter med följande utbredning:
 obiense – Obi och Bisa
 pelingi – Peleng och Banggai i Banggaiöarna

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Gråfåglar
Edolisoma
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter i Moluckerna